Кастильеха-де-Гусман () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 2 км². Население — 2846 человек (на 2010 год). Расстояние — 7 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Castilleja de Guzmán
 Información de Castilleja de Guzmán
 Web del Partido Andalucista de Castilleja de Guzmán

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи